Aia y AIA hacen referencia a varios artículos:

Asociaciones y empresas
  American Institute of Architects, organización profesional de arquitectos estadounidenses.
  American International Airways, ahora llamada Kalitta Air.
  American Insurance Association, ahora American International Group.
  Amerindo Investment Advisors, compañía de inversión estadounidense.
  Archaeological Institute of America, organización estadounidense sin fines de lucro dedicada a la promoción de la arqueología.
  Artists International Association, organización inglesa dedicada al arte.
 Association of International Accountants, asociación internacional de contadores, presente en más de 85 países.
  Avies, aerolínea estonia, por su código OACI.

Aeropuertos
  Aeropuerto Internacional de Asunción(Paraguay).
  Alliance Municipal Airport, en Alliance (Nebraska), por su código IATA.
  Aeropuerto Internacional de Adelaida (Australia).
  Aeropuerto Internacional de Atenas (Grecia).
  Aeropuerto Internacional de Auckland (Nueva Zelanda).
  Autódromo Internacional do Algarve, autódromo en Portimão, región de Algarve (Portugal).

Informática
 Agente inteligente (inteligencia artificial).
 Application Integration Architecture, software producido por Oracle Corporation.

Química
 Ácido indol-3-acético.

Además
 Acuerdo anglo-irlandés, por su sigla en inglés.
 Anguila (dependencia),  territorio británico de ultramar en el Caribe, por su código ISO 3166-1.
 Aliens in America, serie de televisión estadounidense.

Siglas